Extrema (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Extrema (band), een thrashmetalband uit Italië
Extrema (evenementenorganisatie), een organisatiebureau voor dance-evenementen
Extrema Outdoor, een dancefestival
Extreme waarden, extrema is een verkorting hiervan